Бланш д’Антиньи (, собственно Marie Ernestine Antigny; 9 мая 1840, Мартизе, Эндр — 30 июня 1874, Париж) — французская натурщица, куртизанка, певица и актриса времён Второй империи.

Биография 
Отец — церковный ризничий.

В раннем детстве воспитывалась без родителей, которые в 1840-х перебрались в Париж.

Отличалась авантюрным характером. В 14 лет сбежала из дома с любовником в Бухарест, вскоре бросила его и стала кочевать с цыганами.

Вернувшись, выступала в цирке, танцевальных залах, работала моделью (в том числе для картины Поля Бодри «Раскаявшаяся Магдалина», 1859).

Стала любовницей управляющего Третьим отделением, шефа российских жандармов, генерал-адъютанта Н. В. Мезенцова (позднее, в 1878 году, убитого Степняком-Кравчинским), по личному распоряжению императрицы была за вызывающее поведение выслана из России в Висбаден.

Став звездой местной оперетты, обзавелась богатыми покровителями.

Вернулась в Париж, блестяще выступала в операх-буфф Флоримона Эрве «Хильперик» (1868) и «Маленький Фауст» (1869), пародии на «Фауста» Гёте и Гуно. В 1870—73 годах исполняла ведущие роли в опереттах Оффенбаха. После скандала с одним из богатых любовников предпочла покинуть столицу и отправилась в Египет.

Играла на подмостках Каира, вступила в любовную связь с хедивом.

Вернулась в Париж, больная брюшным тифом, от которого вскоре умерла в нищете и полном забвении. Похоронена на кладбище Пер-Лашез.

Образ в литературе 
 Прототип главной героини романа Эмиля Золя «Нана».

Литература 
 Vauzat G. Blanche d’Antigny: actrice et demi-mondaine, 1840—1874. Paris: C. Bosse, 1933
 Blanchard Cl. e.a. Dames de coeur: d’après la documentation, les notes et les photographies de René Coursaget, du musée Carnavalet, de Georges Sirot et Dignemont. Paris: Edition du Pré aux Clercs, 1946
 Richardson J. The courtesans; the demi-monde in nineteenth-century France. Cleveland: World Pub. Co., 1967 (несколько переизданий)
 Houbre G. Le livre des courtisanes: archives secrètes de la police des moeurs, 1861—1876. Paris: Tallandier, 2006

Ссылки 
 На сайте Друзья старого Мартизе (фр.) англ.яз.
 (фр.)

Умершие от брюшного тифа
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Актрисы XIX века
Куртизанки Франции
Натурщицы
Артисты, известные под псевдонимами
Прототипы литературных персонажей